

Persone 
 Maria Tudor (1496-1533) – figlia di Enrico VII d'Inghilterra, fu regina consorte di Francia come moglie del re Luigi XII di Francia
 Maria I Tudor (1516-1558) – regina d'Inghilterra

Altro
 Marie Tudor – dramma di Victor Hugo
 Maria Tudor – opera seria di Antônio Carlos Gomes, tratta dall'omonimo dramma di Hugo
 Marie Tudor – film di Abel Gance
 María Tudor – stazione della metropolitana di Madrid